Categorisatie
 Classificatie
 Clusteranalyse
 Een ordeningsrelatie in de wiskunde
 Ordinatie: de rangschikking van objecten langs gradiënten op grond van waarnemingen
 Rubriceren
 Ruimtelijke ordening
 Systematiek of biosystematiek en Taxonomie bijvoorbeeld in de biologie

 Het tegendeel van chaos